Анатолий Барятинский:
 Барятинский, Анатолий Владимирович (1871—1924) — русский генерал-майор, герой русско-японской и Первой мировой войн.
 Барятинский, Анатолий Иванович (1821—1881) — генерал-лейтенант русской императорской армии, генерал-адъютант, участник Крымской войны и обороны Севастополя.